

Белоруссия

Брестская область 
 Уречье — деревня в Дворецком сельсовете Лунинецкого района Брестской области Белоруссии.

Минская область 
 Уречье — городской посёлок в Любанском районе Минской области Белоруссии.
 Уречье — деревня в Нарочанском сельсовете Вилейского района Минской области Белоруссии.

Могилёвская область 
 Уречье 1 — деревня в Васьковичском сельсовете Славгородского района Могилёвской области Белоруссии.
 Уречье 2 — бывшая деревня в Васьковичском сельсовете Славгородского района Могилёвской области Белоруссии.

Украина 

 Уречье — село, входит в Мульчицкий сельский совет Владимирецкого района Ровненской области Украины.
 Уречье — село в Корюковском районе Черниговской области Украины.